Ла Пурисима, Гранха има више значења:

 Ла Пурисима, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пурисима, Гранха (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пурисима, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику